Totengräber steht für:
 Totengräber (Beruf)
 Totengräber (Käfer), eine Gattung der Käfer (Nicrophorus)
 Linksausdreher, im Sprachgebrauch der metallverarbeitenden Industrie Totengräber (Werkzeug)